Shame (1921), Amerikaanse film uit 1921.
 The Intruder (1962), dramafilm uit 1962, ook bekend als Shame.
 Shame (1992), Amerikaanse televisiefilm uit 1992.
 Shame (2011), Britse dramafilm uit 2011.
 Shame (band), Britse popgroep
 Shame (Williams/Barlow), single van Robbie Williams & Gary Barlow uit 2010.
 Shame (DC Comics), vijand van Batman.